Hans Kretschmann ist der Name folgender Personen:

* Hans von Kretschmann (1832–1899), deutscher General der Infanterie
 Hans-Joachim Kretschmann (* 1928), deutscher Neuroanatom 
 Hans-Josef Kretschmann (1902–nach 1959), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Johann Kretschmann